Arroyo de los Tapes ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo de los Tapes (Arroyo de Barriga Negra), Nebenfluss des Arroyo de Barriga Negra
 Arroyo de los Tapes (Río Cebollatí, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Cebollatí
 Arroyo de los Tapes del Norte, linksseitiger Nebenfluss des Río Cebollatí